Lanser ist der Familienname folgender Personen:

 Günter Lanser (* 1932), deutscher Schriftsteller
 Hans Lanser-Ludolff († nach 1923), Schauspieler und Regisseur
 Heinz Lanser (* 1937), deutscher Maler und Zeichner
 Sebastian Lanser (* 1983), österreichischer Schlagzeuger